Национальный чемпионат I 1985/1986 () — 84-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1985/1986
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1985 году
Спорт в Венгрии в 1986 году